Der Hanam City HC ist ein Handballverein aus Südkorea. Der Verein ist in der Stadt Hanam, welche in der Provinz Gyeonggi-do liegt beheimatet. Der Verein spielt in der Handball Korea League, der höchsten Handball-Spielklasse Südkoreas.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 2018 von der Stadtverwaltung. Der Verein nimmt zum ersten Mal an der Spielzeit 2018/19 an der Liga teil. Mit Im Yeong-cheol wurde der erste Trainer des Vereins vorgestellt.

Saisonbilanz

Kader Saison 2018/19

Weblinks 
 Offizielle Website

Handball Korea League
Gegründet 2018
Südkoreanischer Handballverein
Sport (Hanam)